Bronisław Lachowicz (1857–1903), chemik
 Bronisław Lachowicz (1907–1943), oficer
 Bronisław Lachowicz (1936–2022), polityk, burmistrz Rawicza
 Bronisław Lachowicz, drobnicowiec zbud. w 1974